Ralf Altmeyer, virologue allemand ;
 Jean-Jacques Altmeyer, historien belge d'origine luxembourgeoise ;
 Jeannine Altmeyer (née en 1948), soprano américaine.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme luxembourgeois